Desiro este numele de brand pentru un design modular de automotor fabricat de Siemens, în Germania.

Note

Automotoare